

Населені пункти та їхні частини

 Беґно — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Беґно — село в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Беґно — частина села Радзаново в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки